Die Saison 2014/15 war die 55. Spielzeit der Eredivisie, der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt 15. Mal in der Vereinsgeschichte die DESTIL Trappers Tilburg.

Neben vier niederländischen Mannschaften nahm in dieser Spielzeit erneut der belgische Spitzenklub HYC Herentals an der Ehrendivision teil. Der vorjährige Vizemeister HYS The Hague zog sich ebenso wie die Dordrecht Lions aus der Liga zurück. Beide Mannschaften starteten stattdessen in der zweitklassigen Eerste Divisie.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierten die fünf Mannschaften jeweils 24 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg, unabhängig ob nach regulärer Spielzeit oder nach Verlängerung, erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 Die Spielzeit auf der Website des niederländischen Eishockeyverbands (niederländisch)

2014
Eishockeysaison 2014/15